La línea 86 es una línea regular de autobús urbano de la ciudad de Barcelona, gestionada por la empresa Authosa, perteneciente al Grup Transports Ciutat Comtal desde junio de 2000. Hace su recorrido entre la calle Tajo y la calle Calderón de la Barca en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, con una frecuencia de 15 minutos en hora punta.

Otros datos

Véase también 

 Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona
 Autobús urbano de Barcelona
 Autobús interurbano de Cataluña
 Nitbus - Aerobús - Exprés.cat
 Metro de Barcelona - Cercanías de Barcelona
 Trambaix - Trambesòs
 TMB - Tusgsal - Sagalés
 Transportes en Cataluña

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Horario de la línea 86

86